Киннитти (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Оффали (провинция Ленстер) у трасс  и .

По преданиям, здесь основал монастырь Финан Кинниттийский.

Демография 
Население — 333 человека (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 226 человек.

Данные переписи 2006 года:

Примечания 

Населённые пункты графства Оффали